Amerikai Egyesült Államok
 Alder (Colorado)
 Alder (Montana)
 Alder (Benton megye, Oregon)
 Alder (Wallowa megye, Oregon)
 Alder (Washington)
 Alder (folyó, Maine)

 Kanada
 Alder (folyó, Új-Skócia)

egyéb
 Alder (holdkráter)